Kótai Lajos (1846–1918) tanár, ipariskolai igazgató
 Kótai Lajos (1906–1996) néptanító